Prime Suspect bezeichnet:

 den Originaltitel einer britischen Fernsehserie, siehe Heißer Verdacht (Fernsehserie)
 den Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Prime Suspect (Fernsehserie)